«Футбол» — название телеканалов:
* «Футбол» — российский телеканал. 
 «Футбол» — украинский телеканал. 
 «Футбол» — таджикистанский телеканал.